Amerikai Egyesült Államok
 Bethel (Alaszka)
 Bethel (Connecticut)
 Bethel (Delaware)
 Bethel (Dél-Karolina)
 Bethel (Észak-Karolina)
 Bethel (Florida)
 Bethel (Delaware megye, Indiana)
 Bethel (Wayne megye, Indiana)
 Bethel (Kalifornia)
 Bethel (Maine)
 Bethel (Missouri)
 Bethel (New York)
 Bethel (Ohio)
 Bethel (Comanche megye, Oklahoma)
 Bethel (Grant megye, Oklahoma)
 Bethel (McCurtain megye, Oklahoma)
 Bethel (Eugene megye, Oregon)
 Bethel (Polk megye, Oregon)
 Bethel (Pennsylvania)
 Bethel (Anderson megye, Texas)
 Bethel (Henderson megye, Texas)
 Bethel (Vermont)
 Bethel (Virginia)
 Bethel (Washington)
 Bethel (Wisconsin)

 Ausztrália
 Bethel (Dél-Ausztrália)

 Egyesült Királyság
 Bethel (Anglesey), Wales
 Bethel (Cornwall), Anglia
 Bethel (Gwynedd), Wales

 Guatemala
 Bethel (El Petén)

Nevek
 Bethel, családnév